Pierre Carré peut désigner :
 Pierre Carré (?-1510), un évêque français ;
 Pierre Carré de Lusançay (1766-1853), un navigateur et militaire français ;
 Pierre Carré (?-2013), un chanteur français.